El término región insular se refiere a una zona geográfica de un país y que está compuesta principalmente por islas; en particular puede referirse a:

Región Insular de Colombia.
Región Insular del Ecuador.
Región Insular de Venezuela.
Región Insular de Guinea Ecuatorial.